Михаи́л Юде́нич:
 Юденич, Михаил Иванович (1901—1970) — советский футболист, тренер.
 Юденич, Михаил Семёнович (1867—1921) — российский генерал, участник Первой мировой войны и Белого движения.